Magyarországi Munkáspárt (1873–1878) – szocialista párt, amely az ÁME vezetőinek kezdeményezésére jött létre
 Magyarországi Munkáspárt (1878–1880) – 1878-ban alakult ellenzéki szocialista párt, amely 1880-ban egyesült a Nemválasztók Pártjával, létrehozván a Magyarországi Általános Munkáspártot.